VIII район или Порт Артур (, ; сленговое — Портса ) — один из центральных районов города Турку, входящий в Центральный территориальный округ.

Район считается одним из самых дорогих для проживания в Турку.

Географическое положение 
Район расположен на западном берегу реки Аурайоки, между улицей Пуйстокату () и IX районом.

История 
Район был обозначен уже в 1828 году на плане архитектора Карла Энгеля, но фактически получил своё развитие только к 1900 году, как жилой квартал для рабочих, проживающих в Турку. Своё второе название — Порт Артур — получил по одноимённой дальневосточной российской крепости Порт Артур (в настоящее время Люйшунькоу), потерянной Российской империей в ходе русской-японской войны 1904 года.

Намеченный в 1970-х к сносу, но получивший поддержку большинства его жителей, район в 1981 году был защищён от глобальных перестроек законодательно.

Достопримечательности 
На территории района много деревянных построек XIX—XX веков, разделённых небольшими мощёными булыжником улочками, что делает район одним из самых живописных в Турку.

На территории VIII района расположены: Михайловский собор и холм Каколанмяки с построенном в XIX веке старинным тюремным замком (в 2007 году тюрьма была выведена за пределы города, а здание определено к реконструкции).

Население 
В 2004 году население района составляло 4 720 человек, из которых дети моложе 15 лет составляли 9,26 %, а старше 65 лет — 19,10 %. Финским языком в качестве родного владели 91,07 %, шведским — 7,06 %, а другими языками — 1,87 % населения района.

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Районы Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 
 Сайт района Порт Артур - Портса